Флаг Ми́шкинского района — официальный символ Мишкинского муниципального района Курганской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 15 июня 2010 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6343.

Флаг Мишкинского района, разработанный на основе герба, отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, с изображением фигур из герба района: вдоль нижнего края полосы состоящей из красных и чёрных брусков мурованных жёлтым с зубчатым верхним краем габаритной шириной в 1/3 ширины флага; посередине голубой части — жёлтой стоящей косули».

Обоснование символики 
Центр района — посёлок Мишкино существует более двухсот лет, это один из старейших населённых пунктов района. В конце XIX века в Мишкино была построена станция на Западно-Сибирской железной дороге. В 1944 году Мишкино был присвоен статус рабочего посёлка, но уже с 1923 года посёлок являлся центром района.

Жёлтая косуля на голубом поле символизирует Мишкинский район как район богатый разнообразной флорой и фауной. Голубой цвет — цвет бескрайнего неба и водных просторов показывает большое количество водоёмов на территории района. Особенно славится район озёрами, среди которых есть и пресные, и солёные, обладающие целебными свойствами.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, интеллекта.

Золото — цвет спелой нивы аллегорически говорит о Мишкинском районе как о сельскохозяйственном.

Красные и чёрные бруски-кирпичи на флаге аллегорически символизируют богатейшие запасы глины, пригодной для изготовления кирпича, и торфа, расположенные на территории Мишкинского района.

Красный цвет — символ мужества, силы, труда, красоты, праздника.

Чёрный цвет — символ мудрости, скромности, богатых недр.

Примечания